Марија Шарапова је трећи пут освојила турнир. У финалу је савладала Карлу Суарез Наваро са 4:6, 7:5, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
Главни жреб

Међународно првенство Италије у тенису — жене појединачно
Међународно првенство Италије у тенису 2015.